31. Konkurs Piosenki Eurowizji 1986 został zorganizowany 3 maja 1986 roku w Grieghallen w Bergen przez norweskiego nadawcę publicznego NRK, dzięki zwycięstwu reprezentantów Norwegii - duetu Bobbysocks podczas konkursu w 1985 roku.

Koncert finałowy prowadziła Åse Kleveland, norweska gitarzystka folkowa, Prezydent Stowarzyszenia Muzyków oraz reprezentantka kraju podczas konkursu w 1966 roku. Finał konkursu wygrała reprezentantka Belgii - Sandra Kim, która za utwór "J’aime la vie" otrzymała 176 punktów. Zwycięstwo wywołało kontrowersje z powodu wieku uczestniczki, która w dniu wygranej miała trzynaście lat. O unieważnienie wyniku apelowała reprezentacja Szwajcarii, która ostatecznie zdobyła drugie miejsce.

Kraje uczestniczące 
W finale 31. Konkursu Piosenki Eurowizji wzięło udział 20 krajów, w tym debiutujący nadawca publiczny z Islandii oraz powracająca Jugosławia i Holandia. Z uczestnictwa wycofały się Włochy oraz Grecja, która zrezygnowała z udziału z powodu obchodów Świętej Soboty wypadającej na 3 maja.

Powracający artyści 
Podczas finału konkursu w barwach Cypru wystąpiła Elpida, która po raz drugi wzięła udział w konkursie, poprzednio reprezentując Grecję podczas finału w 1979 roku.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału 
Zwycięski utwór, belgijska propozycja "J’aime la vie", zdobył punkty od każdego kraju (w tym pięć najwyższych not, tzw. "dwunastek"). Kraj prowadził w klasyfikacji ogólnej już od przyznania głosów od drugiego państwa, osiągając tym samym rekord najdłuższego okresu prowadzenia w głosowaniu, po wprowadzeniu nowych zasad głosowania w 1974 roku.

Konkurs Piosenki Eurowizji
1986 w muzyce
Bergen
1986 w Norwegii